

Persone
 Carlo Pileri – sindacalista, scrittore e numismatico italiano
 Paolo Pileri – dirigente sportivo e pilota motociclistico italiano
 Stefano Pileri – oncologo italiano
 Paolo Pileri - ordinario di Pianificazione territoriale e ambiente al Politecnico di Milano e scrittore

Geografia
 Pileri – villaggio del distretto di Kyrenia di Cipro